Black Roses, film de Colin Campbell (1921)
 Black Roses, film de John Fasano (1988)
 Black Roses,  album du groupe The Rasmus (2007-2008)